Сержа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 135 км на схід від Бордо, 37 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 93 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 207,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сержак на сайті французького Національного інституту географії
 Сержак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сержак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь